Личный чемпионат России по спидвею на льду среди юниоров (ЛЧРЮ по мотогонкам на льду) — соревнование среди лучших ледовых спидвейных гонщиков России, не достигших 21 года.

Медалисты

Статистика 

Наиболее титулованным участником турнира является Дмитрий Солянников - четырёхкратный чемпион.
4 гонщикам удавалось стать чемпионами России и в юниорском, и во взрослом зачётах - Виталию Хомицевичу, Николаю Красникову, Дмитрию Колтакову и Игорю Кононову, но никому не удавалось сделать это в один и тот же год.

Медальный зачёт

Спортивные соревнования, регулярно проводимые с 1993 года
Чемпионаты России по спидвею
Соревнования по спидвею на льду